Parti de la révolution peut désigner :
 Parti de la révolution (Chama cha Mapinduzi), parti politique tanzanien.
 Parti de la révolution démocratique, parti politique mexicain ;
 Parti de la révolution du peuple, parti de république démocratique du Congo ;
 Parti de la révolution populaire du Bénin, parti politique béninois ;
 Parti de la révolution socialiste, parti clandestin algérien.